The E.N.D., álbum de estúdio da banda norte-americana Black Eyed Peas.
 The End (EP) - EP da banda Black Sabbath.
 "The End" (American Horror Story), primeiro episódio da oitava temporada da série norte-americana American Horror Story.
 "The End" (Beatles) - canção de 1969 da banda britânica The Beatles.
 The End (livro), último livro da série A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket.
 "The End" (The Doors) - canção de 1967 da banda norte-americana The Doors.

Desambiguação